En Pologne, Wałsnów peut désigner :

 Wałsnów, village de la voïvodie de Mazovie,
 Wałsnów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.